Ми́длсекс ():

 Мидлсекс — одно из 39 исторических графств Англии
 Мидлсекс (округ, Виргиния)
 Мидлсекс (округ, Коннектикут)
 Мидлсекс (округ, Массачусетс)
 Мидлсекс (округ, Нью-Джерси)
 Мидлсекс (графство, Ямайка)